Саня Вуксанович (; род. 4 марта 1967, была замужем также как Саня Калевич ()) — сербская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (1998), победительница чемпионата Югославии по шахматам среди женщин (1992).

Биография 
В 1991 году Саня Вуксанович поделила первое место на зональном турнире розыгрыша первенства мира по шахматам среди женщин и получила право участвовать в межзональном турнире. В 1991 году в Суботице она участвовала в межзональном турнире по шахматам, в котором поделила 16-е — 21-е место. В 1992 году победила в чемпионате Союзной республики Югославии по шахматам среди женщин.

Представляла сборную Сербии и Черногории на шахматных олимпиадах, в которых участвовала два раза (1996—1998).

В 1992 году была ФИДЕ удостоена звания международного мастер среди женщин (WIM), а в 1998 году получила звание международного гроссмейстера среди женщин (WGM).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Сербии
Шахматисты Югославии